BLAME! est un manga publié pour la première fois en 1998 ;
 Blame est un téléfilm australien réalisé par Michael 'Hank' Henry diffusé pour la première fois en 2010 ;
 Blame est une chanson du DJ britannique Calvin Harris sortie en 2014.

Voir aussi 
 Blâme
 Blâme (ruisseau)